Andrijaschiwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Andrijaschiwka (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil
 Andrijaschiwka (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Andrijaschiwka (Balta), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta
 Andrijaschiwka (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny